Stora Myrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Myrtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (4 ha)
Stora Myrtjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (8,27 ha)

Se även
Myrtjärn
Myrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn